В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1203 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1203 году

Январь 
 12 января —  — испанский священник и богослов, святой римско-католической церкви.
 21 января — Агнесса II — княгиня-аббатиса Кведлинбургского аббатства (1184—1203)

Февраль 
  — епископ Бамберга (1202—1203)

Март 
 6 марта — Вильгельм Эскилльский — святой римско-католической церкви .
  — маркграфиня-консорт Мейсена (1156—1190), жена Оттона II Богатого

Апрель 
 3 апреля — Артур I — герцог Бретани с 1196 года, граф Анжу с 1199 граф Ричмонд с 1187 года из династии Плантагенетов, сын Жоффруа II, герцога Бретани и Констанции де Пентьевр, графини Ричмонд. Убит Иоанном Безземельным.
 6 апреля —  — католический церковный деятель, святой римско-католической церкви, покровитель Дании.

Май 
 12 мая —  — епископ Сьона (1196—1203)
 23 мая —  — первый князь-епископ Падерборна (1188—1203)

Июнь 
 9 июня —  — епископ Мюнстера (1173—1203), первый архиепископ Мюнстера, основатель церкви Святого Мартина (Мюнстер) (ок. 1187)

Июль 
 12 июля — Изабелла де Варенн — 4-я графиня Суррей, дочь Вильгельма де Варенна, 3-го графа Суррей и Аделы де Монтгомери.

Октябрь 
 8 октября 
  — старший сын сёгуна Минамото-но Ёрииэ, погиб в огне во время межклановой борьбы.
  — глава японского клана Хики, убитый вместе со всем родом по обвинению в заговоре против сёгуна Минамото-но Ёрииэ.

Ноябрь 
 4 ноября — Дирк VII — граф Голландии (1190—1203)

Декабрь 
 23 декабря —  — граф Брены (1182—1203) 	
 24 декабря — Валеран де Бомон — 3-й граф Уорик с 1184, сын Рожера де Бомон, 2-го графа Уорика и Гундрады де Варенн, дочери Вильгельма де Варенна, 2-го графа Суррей.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Алексей Палеолог — приёмный сын и наследник византийского императора Алексея III Ангела
 Барисон II — юдекс Галлуры (ок. 1170—1203)	
 Гаусельм Файдит — провансальский трубадур.
  — мормэр Мара (1183—1203)
 Грациано — кардинал-дьякон Св. Косьмы и Дамиана (1178—1203)
  — католикос Армянской апостольской церкви (1194—1203)
 Давид I ап Оуайн — лорд Восточного Гвинеда (1170—1195)
  — епископ Данкелда (1183—1203)
 Евдокия Комнина — византийка, родственница императора Мануила I Комнина, сеньора-консорт Монпелье (ок. 1180—1202), как жена Гильома VIII де Монпелье
 Кончак — половецкий хан, сын хана Атрака (Отрока), внук хана Шарукана.
  — императрица-консорт Китая (1167—1189), жена императора Сяо-Цзуна
  — епископ Арраса (1184—1203) 
  — епископ Морея (1187—1203)
 	— епископ Эврё (1202—12030
  — епископ Турне (1191—1203), католический правовед.

См. также 
 Список умерших в 1202 году
 Список умерших в 1204 году

1203